Cadre puede referirse a:

Cadre, columna vertebral de una organización, por lo general política o militar;
Cadre, un equipo de supervillanos de los cómics de DC.